Le tournoi de tennis de Floride est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1979 se dispute à Hollywood du 22 au .

Greer Stevens remporte le simple dames. En finale, elle bat Dianne Fromholtz, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Tracy Austin et Betty Stöve.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Une équipe est exemptée de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Floride
 Saison 1979 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1979
Floride
Tennis aux États-Unis en 1979
Hollywood (Floride)
Tennis en janvier 1979